María Cristina de Saboya (Cagliari, 14 de noviembre de 1812 - Nápoles, 21 de enero de 1836) fue la primera reina consorte de Fernando II de las Dos Sicilias. Es venerada en la Iglesia católica, habiendo sido beatificada por el Papa Francisco. Su fiesta se celebra todos los años el 21 de enero.

Primeros años de vida 
Fue el séptimo vástago, quinta mujer y cuarta sobreviviente del rey Víctor Manuel I de Cerdeña y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria-Este. Posiblemente su concepción fue el último intento de sus padres en tener un hijo varón, ya que el único que habían tenido había muerto en la infancia. En el diario inédito de su tío y en ese entonces prometido de su hermana mayor, María Beatriz, el futuro duque Francisco IV de Módena, describe su nacimiento:

 

Añadió luego que el bautismo se había celebró a las 17.30 horas en la catedral de Cagliari por el "Deán" Abad Sisternes, con sus tíos, el futuro rey Carlos Félix y su esposa, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, siendo padrinos.

Matrimonio y descendencia 

El 21 de noviembre de 1832, en el Santuario de Nuestra Señora de Acquasanta en Génova, se casó con el rey Fernando II de las Dos Sicilias. Mujer muy piadosa, no tuvo una vida fácil en la corte de Nápoles por razones de salud, mas lo soportó todo gracias a su fe cristiana.

María Cristina tuvo tales virtudes, desde una perspectiva religiosa, que fue querida por todos aquellos que, mientras vivió, la consideraron como una santa, lo que explicaría que más tarde, la Iglesia católica la contara entre los siervos de Dios primero, y entre los venerables posteriormente. Todo ello seguido del comienzo de su proceso de beatificación, y actualmente del de canonización.

No tuvo la oportunidad de incursionar en otras injerencias políticas: se dedicó principalmente a acciones de bondad hacia los pobres y enfermos. Mujer de gran mansedumbre, se hizo muy querida por todos y también supo reaccionar inteligentemente a las bromas de su marido: cuenta una anécdota que un día, cuando la reina estaba sentada al piano, Fernando echó hacia atrás su silla riendo, oyendo la respuesta: "Pensé que me había casado con el rey de Nápoles, no con un lazarona".

Murió a principios de 1836, quince días después de dar a luz al heredero de la corona, el futuro Francisco II. Su viudo contrajo segundas nupcias el 9 de enero de 1837 con la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen, hija del archiduque Carlos de Austria, duque de Teschen.

Su pueblo la apodaba la Reina Santa.

Beatificación 
El 10 de julio de 1872 fue declarada sierva de Dios. El 6 de mayo de 1937 fue declarada venerable, y el 3 de mayo de 2013 el papa Francisco firmó el decreto de su beatificación, la cual se llevó a cabo el día 25 de enero de 2014 en la Basílica de Santa Clara, lugar donde se encuentran sus restos. 3 May 2013 

Su festividad es el 21 de enero, aniversario de su muerte.

Descripción 
La baronesa Olimpia Savio, la recuerda en sus memorias para el momento de su compromiso:

Títulos y órdenes

Títulos

En vida 

 14 de noviembre de 1812-21 de noviembre de 1832: Su Alteza Real la princesa María Cristina de Saboya, princesa de Cerdeña.
 21 de noviembre de 1832-21 de enero de 1836: Su Majestad la reina de las Dos Sicilias.

Póstumamente 

 10 de julio de 1872-6 de mayo de 1937: Sierva de Dios María Cristina de Saboya, reina de las Dos Sicilias.
 6 de mayo de 1937-25 de enero de 2014: Venerable Sierva de Dios María Cristina de Saboya, reina de las Dos Sicilias.
 25 de enero de 2014-presente: Beata María Cristina de Saboya, reina de las Dos Sicilias.

Órdenes 

 17 de agosto de 1820:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ().

Ancestros

Referencias 

Reinas consortes de la casa de Saboya
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Beatos de Italia
Consortes reales de las Dos Sicilias
Personas beatificadas por Francisco
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Princesas de Cerdeña del siglo XIX (casa de Saboya)
Nacidos en Cagliari
Fallecidos en Nápoles
Fallecidas por parto